

Biografia 

Già consigliere provinciale dal 2008 al 2014 e consigliere comunale a Vallefiorita dal 2006 al 2016, è stato eletto presidente della Provincia di Catanzaro nel 2014 con il Partito Democratico.

Note

Voci correlate 
 Provincia di Catanzaro

Collegamenti esterni 
 
 

Presidenti della Provincia di Catanzaro
Politici del Partito Democratico (Italia)
Politici dei Democratici di Sinistra